Robyns kan som auktorsförkortning betyda:

 André Georges Marie Walter Albert Robyns
 Walter Robyns

Robotskapade auktorsförkortningar